W Polsce: 
 Kącik – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice 
 Kącik – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Kącik – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw
 Kącik – dawna gromada